Entre les lignes, épisode de la  de Prison Break
 Entre les lignes, émission de télévision hebdomadaire diffusée sur LCP
 Entre les lignes, émission de la RTI 2
 Entre les lignes (livre), de Laure Manaudou, publié aux Éditions Michel Lafon en 2014.
 Entre les lignes est un court-métrage réalisé par Emmanuelle Remy, Nolwenn Eve, Christelle Alion, Lorenn LeBec et Tom Casacoli, sorti en 2015.